B'Nai Jacob Synagogue bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 B'Nai Jacob Synagogue (Ottumwa, Iowa), NRHP-ID: 04000815
 B'Nai Jacob Synagogue (Middletown, Pennsylvania), NRHP-ID: 85002413